Weekend, week-end o week end (fine settimana, in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Week-end – film del 1935 diretto da Lau Lauritzen e Alice O'Fredericks
 Week End - Una donna e un uomo da sabato a domenica (Week End) – film del 1967 diretto da Jean-Luc Godard
 Weekend – film del 1999 diretto da Brian Skeet
 Week-end – cortometraggio del 2000 diretto da Paola Columba
 Week-End – film del 2005 diretto da Vero Cratzborn
 Weekend – film del 2011 diretto da Andrew Haigh
 Weekend – film del 2020 diretto da Riccardo Grandi

Musica 
 Weekend – gruppo musicale britannico new wave
 Weekend – gruppo musicale Polacco
 Weekend – singolo degli Earth and Fire del 1979
 Week End – singolo degli X Japan del 1990
 Week-End – singolo di Pizzicato Five del 1998
 Weekend – album di Kenny Lattimore del 2002
 Weekend! – singolo degli Scooter del 2003, cover di Weekend degli Earth and Fire del 1979
 Week-end – singolo di Lorie del 2003
 Week-end – singolo di Billy More del 2003
 Weekend – singolo dei Bloodhound Gang del 2008
 Weekend – album dei The Sounds del 2013
 Weekend – singolo dei Club Dogo del 2014
 Weekend – album di Alice del 2014
 Weekend – singolo degli 883 del 1993

Altro 
 Regata Weekend – modello di Fiat Regata
 Duna Weekend – modello di Fiat Duna
 Weekend – romanzo del 1986 di Christopher Pike
 Weekend – commedia teatrale di Annibale Ruccello

Pagine correlate 
 The Weekend